У плеј офу за попуну Светске групе играју поражене екипе из првог кола Светске групе Израел, Италија, Француска и Немачка, против победница из првог кола Светске групе II Украјине, Аргентине, Јапана, и Чешке Републике. 

Победнице ће 2009. године играти у Светској групи, а поражене у Светској групи II.

Мечеви ће се играти 26/27. априла 2008.

У Светској групи 2009. ће играти Аргентина, Чешка Република, Италија и Француска, а у Светској групи II Израел, Немачка, Јапан и Украјина.

Састави екипа 
 
 Жисела Дулко (47), Марија Емилија Салерни (77), Хорхелина Краверо (158), Бетина Хозами (189)
 
 Луција Шафаржова (40), Петра Квитова (100), Ивета Бенешова (95), Квјета Пешке (без плас.) 
 
 Франческа Скјавоне (22), Флавија Пенета (29), Карин Кнап (36), Сара Ерани (61)
 
 Шахар Пер (18), Ципора Обзилер {98}, Јулија Глушко (743), Чен Аструго {937}, 
 
 Ај Сугијама (37), Аико Накамура (82), Ајуми Морита (102), Рика Фуџивара (186), 
 
 Амели Моресмо (21), Виржини Разано (28), Ализе Корне (33), Натали Деши (87), 
 
 Мартина Милер (72), Ангелика Кербер (79), Забине Лизики {103}, Јасмин Вер (без пласмана)
 
 Аљона Бондаренко (19), Катарина Бондаренко (41), Марија Корицева (59), Татјана Перебијанис (55)

Детаљи

Види још 
 Фед куп

Спољашње везе 
 2008 Fed Cup 

Фед куп
Тенис 2008.